Pacheco se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Fernando Pacheco
 Leticia Pacheco